Mi-Wuk, een indianenvolk uit de Amerikaanse staat Californië
 Mi-Wuk Village, een kleine plaats in de Amerikaanse staat Californië